Răducanu est un patronyme roumain.
 Emma Raducanu (2002), joueuse de tennis britannique. Son père est roumain, cependant le nom d'origine Răducanu a perdu la lettre ă, afin d'angliciser son nom.
Claudiu Răducanu (1976), footballeur roumain.
 Marcel Răducanu (1954), footballeur roumain.
 Maria Răducanu (1967), chanteuse et compositrice d'ethno-jazz roumaine.
 Rică Răducanu (1946), footballeur roumain, de son vrai nom Răducanu Necula, où Răducanu est alors son prénom.

Patronyme roumain
Homonymie de patronyme